Pantin est une commune de la région parisienne.
 Pantin est une commune d'Espagne.
 le pantin est une figurine actionnée par un fil.
 le pantin d’Annonay est un gâteau sablé.
Rue du Chemin de Pantin une ancienne rue de Paris absorbée par la rue La Fayette